Zagora steht für:
 Zagora (Thessalien), eine Kleinstadt in Griechenland
 Zagora (Kroatien), das dalmatische Hinterland in Kroatien
 Zagora (Marokko), eine Stadt und die dazugehörige Provinz in Marokko in der Region Souss-Massa-Draâ
 Zagora (Andros), Siedlung der geometrischen Zeit auf der griechischen Insel Andros
 die bulgarische Stadt Stara Zagora, auch Stara Sagora
 Zagora (Berg), Berg im Draa-Tal in der Region Drâa-Tafilalet bei der ca. 725 m hoch gelegenen Stadt Zagora im Südosten Marokkos

Siehe auch:
 Zagori